Танке де Сан Хуан има више значења:

 Танке де Сан Хуан (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке де Сан Хуан (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке де Сан Хуан (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику